

Toponyme 

 North Beach, quartier de San Francisco, en Californie ;
 , quartier de Miami Beach, en Floride ;
 North Beach, ville située dans le Maryland.

Titre 

 North Beach est un film de Jed Mortenson et Richard Speight Jr. sorti en 2000.